Peraküla  ist der Name folgender Orte in Estland:
 Peraküla (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Peraküla (Mulgi), Ort in der Gemeinde Mulgi, Kreis Viljandi
 Peraküla (Võru), Ort in der Gemeinde Võru, Kreis Võru